Поэ́-де-Леска́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Лескар, Гав и Тер-дю-Пон-Лон. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64448.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 10 км к северо-западу от По.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1533 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 997 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 724 были экономически активными, 273 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 724 активных жителей работали 680 человек (350 мужчин и 330 женщин), безработных было 44 (22 мужчины и 22 женщины). Среди 273 неактивных 105 человек были учениками или студентами, 111 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи